La Serie A1 2014-2015 è stata la 92ª edizione del massimo campionato italiano di hockey su pista maschile.Il torneo è iniziato il 4 ottobre 2014 e si è concluso il 26 maggio 2015 con la decisiva gara-5 di finale per il titolo che ha assegnato lo scudetto al Forte dei Marmi, campione d'Italia per il secondo anno consecutivo.

Storia 
Il campionato di Serie A1 2014/15 vede la rinuncia all'iscrizione da parte del neopromosso Centrosport Valdagno e il conseguente ripescaggio del Pieve 010, classificatosi 2º nel torneo di Serie A2 al termine della stagione 2013/14.

Squadre partecipanti

Formula 
Nella stagione regolare, le squadre partecipanti si affrontano in un girone unico all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 26 incontri.
Al termine del girone di andata, le prime 7 squadre qualificate (più il Follonica Hockey quale squadra organizzatrice) si qualificano per la Final Eight di Coppa Italia 2015 (in programma dal 26 febbraio al 1º marzo 2015 presso la Pista Armeni di Follonica).Al termine della stagione regolare, le prime 8 squadre qualificate accedono ai Play-off per l'assegnazione dello scudetto 2014/15.Retrocedono in Serie A2 le ultime due classificate.

Stagione regolare

Classifica

Risultati

Play-off scudetto

Tabellone

Quarti di finale

(1) Forte dei Marmi vs. (8) Pieve 010

(4) Valdagno 1938 vs. (5) Trissino

(3) Breganze vs. (6) Bassano

(2) CGC Viareggio vs. (7) Follonica

Semifinali

(1) Forte dei Marmi vs. (5) Trissino

(2) CGC Viareggio vs. (3) Breganze

Finale

(1) Forte dei Marmi vs. (2) CGC Viareggio

Verdetti

Squadra campione d'Italia

Squadre qualificate all'Eurolega 2015-2016

Squadre qualificate alla Coppa CERS 2015-2016

Squadre retrocesse in Serie A2 
  Prato 1954
  Correggio

Voci correlate
 Serie A2 2014-2015 (hockey su pista)
 Serie B 2014-2015 (hockey su pista)
 Coppa Italia 2014-2015 (hockey su pista)
 Supercoppa italiana di hockey su pista

Collegamenti esterni

Edizioni del massimo campionato italiano di hockey su pista
Italia
Italia